Carmo poate fi:

 Carmo, oraș în unitatea federativă Rio de Janeiro (RJ), Brazilia
 Carmo da Cachoeira
 Carmo do Cajuru
 Carmo da Mata
 Carmo de Minas
 Carmo do Paranaíba
 Carmo do Rio Verde
 Carmo do Rio Claro
 Monte do Carmo

 Carmo-Lact Prod, companie producătoare de lactate din România